Als Donnerstag-Gesellschaft (auch Donnerstags-Gesellschaft) werden bezeichnet:

Donnerstag-Gesellschaft (Alfter)
Donnerstag-Gesellschaft (Wien)
Donnerstag-Gesellschaft Schloss Kilchberg